Geografia:
 Steiermark (pol. Styria) – kraj związkowy w południowej Austrii
 Steiermark (pol. Styria, słoweń. Štajerska) – kraina historyczna w środkowej Europie

Inne:
 Antenne Steiermark – austriacka stacja radiowa
 Herzogtum Steiermark (pol. Księstwo Styrii, słoweń. Vojvodina Štajerska) 
 Radio Steiermark – austriacka stacja radiowa
 (6482) Steiermark – planetoida

Zobacz też:
 Styria